Tanne steht für:
 einen Nadelbaum aus der Gattung der Tannen, siehe Tannen
 kurz für Tannenholz
 Tanne (Harz), einen Ortsteil der Stadt Oberharz am Brocken, Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt
 Werk Tanne, eine ehemalige Sprengstofffabrik bei Clausthal-Zellerfeld
 Tanne (Blaichach), einen Ortsteil der Gemeinde Blaichach, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Tanne (Radevormwald), einen Ortsteil der Stadt Radevormwald im Oberbergischen Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Tanne (Heraldik), eine gemeine Figur in der Heraldik
 Tanne (Schleuse), einen Zufluss des Flusses Schleuse an der Talsperre Schönbrunn

Tanne ist der Familienname folgender Personen:
 von Tanne, ursprünglicher Name des jüngeren Hauses Waldburg
 Fritz Tanne, Schriftsteller, der in den 1840er Jahren in Nordthüringen wirkte
 Heinrich von Tanne (um 1190–1248), Fürstbischof von Konstanz
 Ulrich von Tanne († 1191), Propst des Klosters Weißenau
 Wilhelm Heinrich von der Tanne (1710–1790), preußischer Oberst, Kommandeur eines Grenadier-Bataillons
sowie
 Tanne Kankena († 1461), ostfriesischer Häuptling

Siehe auch:

 Hohe Tanne
 Gemeine Fichte (Rot-Tanne)